Taksim, auf Türkisch „Teilung“, „Division“, auch „Wasserverteilanlage“, was sich von  ableitet, bezeichnet:

 Taksim (Zypern), die Bestrebungen mancher Zyperntürken zur Teilung Zyperns
 Taksim, ein Viertel des Istanbuler Stadtteils Beyoğlu
 Taksim-Platz, ein Platz im Viertel Taksim. Dort fanden u. a. statt:
 Proteste am 16. Februar 1969
 Taksim-Massaker (1977) 
 Proteste im Jahr 2013
 Taksim ist überall, politisches Sachbuch von Deniz Yücel aus dem Jahr 2014
 Taksim (Musik), eine Form in der türkischen und arabischen Musik
 Sema & Taksim, eine deutsch-türkische Musikerformation